

Toponymes 

 La Saire, fleuve côtier français.
 Le val de Saire, partie du Cotentin.
 Saint-Saire, commune de Seine-Maritime.

Patronymes

 Jean-Pierre Saire (1944-), producteur de cinéma et réalisateur français.
 Philippe Saire (1957-), danseur et chorégraphe suisse.

Autres 
 La Compagnie Philippe Saire, compagnie suisse de danse contemporaine. 
 Le moine de Saire, personnage folklorique français.